Герасимьюк или Герасимю́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Герасимьюк, Василий Дмитриевич (род. 1956) — поэт, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.
 Герасимюк, Николай Владимирович (род. 1969) — украинский юрист, старший советник юстиции.
 Герасимюк, Олег Викторович (род. 1986) — украинский футболист.
 Герасимьюк, Ольга Владимировна (род. 1958) — украинская телеведущая.